Le elezioni comunali in Puglia del 2008 si tennero il 13 e 14 aprile, con eventuale turno di ballottaggio il 27 e 28 aprile, in contemporanea con le elezioni politiche e con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 43 comuni pugliesi, di cui 14 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Bari

Bitonto

Casamassima

Conversano

Corato

Gioia del Colle

Locorotondo

Molfetta

Monopoli

Noci

Terlizzi

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Margherita di Savoia

Provincia di Brindisi

Carovigno

Mesagne

San Donaci

Provincia di Foggia

Anzano di Puglia

Bovino

Carapelle

Ischitella

Isole Tremiti

Peschici

Pietramontecorvino

San Giovanni Rotondo

Provincia di Lecce

Alezio

Gallipoli

Giurdignano

Guagnano

Monteroni di Lecce

Montesano Salentino

Salve

San Donato di Lecce

Sannicola

Santa Cesarea Terme

Spongano

Squinzano

Surbo

Tricase

Vernole

Provincia di Taranto

Crispiano

Leporano

Lizzano

Palagianello

Pulsano

San Marzano di San Giuseppe

Note 

Puglia
2008